Optimistische Tragödie ( / Optimistitscheskaja tragedija, wiss. Transliteration ) steht für:

 Optimistische Tragödie (Theaterstück), russisches Schauspiel von Wsewolod Witaljewitsch Wischnewski (1932)
 Optimistische Tragödie (1963), sowjetischer Film von Samson Iossifowitsch Samsonow
 Optimistische Tragödie (1971), deutscher Film nach dem gleichnamigen Revolutionsstück von Wsewolod Wischnewski